Улан-Удэ (бур. Улаан Үдэ) — многозначный термин.

 Улан-Удэ — город в России, столица Республики Бурятия. Образует городской округ город Улан-Удэ.
 Улан-Удэ — административно-территориальная единица в Республике Бурятия Российской Федерации.
 Улан-Удэ — железнодорожная станция Улан-Удэнского региона Восточно-Сибирской железной дороги.